Eivind Danielson Aakhus – violinista norvegese
 Patricia Aakhus – scrittrice statunitense